Айбар — муніципалітет в Іспанії
 Айбар — назва села Войкове Первомайського району Автономної Республіки Крим України до 1945 року